

Sudionici 
19 momčadi sudjeluje u ruskom najvišem hokejaškom natjecanju u sezoni 2006/07.

Za rusko prvenstvo u hokeju na ledu u 2006/07. se izvorno planiralo početi prvenstvo s 20 momčadi, ali "Spartak" iz Moskve je raspušten prije početka sezone, 11. kolovoza.  

Nakon sezone, dva najslabije plasirana kluba (18. i 19.) ispast će u niže natjecanje, Višu ligu, a pobjednik te lige će se plasirati u Super Ligu.   U prosincu 2006. FHR (rus.hokejaški savez) je odlučio dopustiti sudjelovanje Spartaku iz Moskve u sezoni Super Lige 2007/08., na jednoglasni zahtjev sviju momčadi iz Super Lige.  

 Amur, Habarovsk
 Avangard, Omsk
 Ak Bars, Kazan
 CSKA Moskva HK
 Dinamo, Moskva
 Himik Moskovskaja oblast, Mytišči
 Krylja Sovjetov, Moskva
 Lada, Toljatti
 Lokomotiv, Jaroslavlj
 Metallurg, Magnitogorsk
 Metallurg, Novokuznjeck
 MVD, Tver
 Neftehimik, Nižnjekamsk
 "Salavat Julajev", Ufa
 Severstalj, Čerepovec
 Sibir, Novosibirsk
 SKA, Petrograd
 Traktor, Čeljabinsk
 Vitjaz, Čehov

Regularni dio 

Tablica na kraju regularnog dijela natjecanja.

Prvih 16 klubova ide u doigravanje, zadnje troje ispada u nižu ligu.

Doigravanje 

Hokej na ledu u Rusiji
Nacionalna natjecanja u hokeju na ledu